

Acronymie 
 Optimisation pour les moteurs de recherche (en anglais Search engine optimization : SEO)
 Société espagnole d'ornithologie ou SEO/Birdlife

Patronymie 
Seo est un patronyme coréen porté notamment par :
 Seo Bongsoo, joueur de go professionnel sud-coréen
 Seo Chae-hyun, grimpeuse sud-coréenne
 Seo Gwan-hee (1926-1997), homme politique nord-coréen
 Seo Hajin, auteure sud-coréenne
 Seo Ho-jin, patineur de vitesse sud-coréen
 Seo Hui, diplomate et un homme politique coréen
 Seo Hyang-soon, archère sud-coréenne
 Seo In-Young, animatrice, actrice et chanteuse sud-coréenne
 Seo In-guk, chanteur et acteur sud-coréen
 Seo Jeong-in, écrivain sud-coréen
 Seo Jeong-ju, poète coréen et professeur d'université sud-coréen
 Seo Ji-soo, ancienne joueuse professionnelle du jeu vidéo de stratégie en temps réel StarCraft
 Seo Ji-won, chanteuse sud-coréenne
 Seo Ji-yeon, escrimeuse sud-coréenne
 Seo Joon-yong, coureur cycliste sud-coréen
 Seo Jung-won, footballeur sud-coréen
 Seo Kiwon, écrivain, homme politique, et homme de média sud-coréen
 Seo Mi-ae, auteur de roman policier sud-coréenne
 Seo Su-yeon, pongiste sud-coréenne
 Seo Tai-ji, chanteur et musicien sud-coréen
 Seo Whi-min, patineuse de vitesse sud-coréenne
 Seo Yeong-joo, acteur sud-coréen

Tomomi Seo, footballeuse japonaise
Mikaele Seo, homme politique français député de Wallis-et-Futuna